Andrea Colombo – atleta italiano, specializzato nella velocità
Andrea Colombo – attore italiano
Andrea Colombo – architetto italiano del XVIII secolo
Andrea Colombo – giornalista, scrittore e commentatore politico italiano
Andrea Colombo – arbitro di calcio